Vladimir Aleksandrovitch Tkatchiov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Dnipropetrovsk en Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukraino-russe. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il débute avec les Bars, l'équipe junior des Ak Bars Kazan, pensionnaire la MHL. Il est sélectionné en quarante-unième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par les Ak Bars qui conservent ainsi ses droits sur le joueur. Le , il joue son premier match dans la Ligue continentale de hockey avec les Ak Bars face au HC Slovan Bratislava.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Bars || MHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Bars || MHL || 39|| 9|| 9|| 18|| 12|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| Bars || MHL|| 55|| 25|| 17|| 42|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 7|| 0|| 4|| 4|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Bars || MHL|| 27|| 19|| 24|| 43|| 14|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 1|| 8|| 9|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Bars || MHL|| 2|| 3|| 2|| 5|| 0|| 8|| 2|| 5||7 || 2
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 30|| 6|| 3|| 9|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Bars Kazan || VHL || 7|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 48 || 12 || 8 || 20 || 8 || 7 || 5 || 4 || 9 || 0
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 58|| 15|| 17|| 32|| 15|| 6|| 2|| 9|| 11|| 2
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 53|| 22|| 14 || 36 || 28|| 19 || 3|| 6|| 9|| 0
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 58|| 11|| 11|| 22|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 25|| 4|| 7|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 21|| 9|| 9|| 18|| 2|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53|| 10|| 18|| 28|| 12|| 11|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 48 || 9 ||20 || 29 || 10 || 15 || 2 || 3 || 5|| 4
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 63|| 16|| 21|| 37|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en octobre 1993
Naissance à Dnipropetrovsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie